Nowe (gromada w powiecie kutnowskim)
 Nowe (gromada w powiecie świeckim)
 Nowe (gromada w powiecie wągrowieckim)

także:
 Bojszowy Nowe (gromada) (powiat pszczyński)
 Brusno Nowe (gromada) (powiat lubaczowski)
 Brzesko Nowe (gromada) (powiat miechowski/proszowicki)
 Brzozowo Nowe (gromada) (powiat przasnyski)
 Budy Nowe (gromada) (powiat ostrowski/wyszkowski)
 Chlebiotki Nowe (gromada) (powiat łomżyński/zambrowski)
 Chojno Nowe (gromada) (powiat chełmski)
 Chrusty Nowe (gromada) (powiat brzeziński)
 Groszki Nowe (gromada) (powiat węgrowski/miński)
 Grzegorzewice Nowe (gromada) (powiat grójecki)
 Izdebno Nowe (gromada) (powiat grodziskomazowiecki)
 Kamienice Nowe (gromada) (powiat ostrowski)
 Koczargi Nowe (gromada) (powiat pruszkowski)
 Kozłowice Nowe (gromada) (powiat grodziskomazowiecki)
 Litewniki Nowe (gromada) (powiat bialski/łosicki)
 Gromada Ławeczko Nowe (powiat kozienicki/zwoleński)
 Niestępowo Nowe (gromada) (powiat pułtuski)
 Nowe Aleksandrowo (gromada) (powiat białostocki)
 Gromada Nowe Bojszowy (powiat pszczyński)
 Gromada Nowe Brzesko (powiat miechowski/proszowicki)
 Gromada Nowe Chlebiotki (powiat łomżyński/zambrowski)
 Gromada Nowe Chrusty (powiat brzeziński)
 Nowe Czaple (gromada) (powiat żarski)
 Nowe Drezdenko (gromada) (powiat strzelecki)
 Nowe Dwory (gromada) (powiat pilski)
 Nowe Guty (gromada) (powiat piski)
 Gromada Nowe Kamienice (powiat ostrowski)
 Nowe Kawkowo (gromada) (powiat olsztyński)
 Nowe Kiejkuty (gromada) (powiat szczycieński)
 Nowe Kramsko (gromada) (powiat sulechowski)
 Nowe Miasteczko (gromada) (powiat nowosolski)
 Nowe Miasto (gromada w powiecie nowomiejskim)
 Nowe Miasto (gromada w powiecie płońskim)
 Gromada Nowe Miasto nad Wartą (powiat jarociński)
 Nowe Mostki (gromada) (powiat grudziądzki
 Gromada Nowe Piekuty (powiat wysokomazowiecki)
 Gromada Nowe Ręczaje (powiat wołomiński)
 Gromada Nowe Rutki (powiat augustowski)
 Gromada Nowe Rybie (powiat limanowski)
 Gromada Nowe Żukowice (powiat tarnowski)
 Nowe Worowo (gromada) (powiat szczecinecki/drawski)
 Gromada Nowe Rybie (powiat limanowski)
 Opole Nowe (gromada) (powiat siedlecki)
 Piekuty Nowe (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Proboszczewice Nowe (gromada) (powiat płocki)
 Ręczaje Nowe (gromada) (powiat wołomiński)
 Rutki Nowe (gromada) (powiat augustowski)
 Rybie Nowe (gromada) (powiat limanowski)
 Rybienko Nowe (gromada) (powiat pułtuski/wyszkowski)
 Skalmierzyce Nowe (gromada) (powiat ostrowski)
 Święcice Nowe (gromada) (powiat płocki)
 Trzepowo Nowe (gromada) (powiat płocki)
 Wielątki Nowe (gromada) (powiat pułtuski/wyszkowski)
 Witowo Nowe (gromada) (powiat aleksandrowski/radziejowski)
 Żukowice Nowe (gromada) (powiat tarnowski)